L'expression « charbon blanc » qui est à l'origine du nom de la ville « Carbon-Blanc » désignait autrefois la lèpre par comparaison à la maladie du charbon.

Cette expression a été aussi utilisée dans le midi toulousain pour désigner le centre combustible de l'épi de maïs  débarrassé de ses grains.

Expression française